Öffnungswinkel steht für:

 Winkel bei optischen Systemen, den ein Punkt auf der optischen Achse mit dem Durchmesser der Eintritts- bzw. Austrittspupille bildet
 Dauer der Öffnung eines Ventils bei der Ventilsteuerung von Viertaktmotoren
 Winkel eines Kegels in der Geometrie, der das Doppelte des Winkels zwischen den Mantellinien und der Achse eines Drehkegels bezeichnet 
 Achsenwinkel bei XY-Koinzidenzmikrofonen (Stereomikrofonen), d. h. den Winkel zwischen den Mikrofonhauptachsen
 Richtfaktor in der Antennentechnik, d. h. die Halbwertsbreite einer Antenne